Ostróg steht für:
 Ostróg (Racibórz), Stadtteil von Racibórz, Polen
 Ostróg, polnischer Name der ukrainischen Stadt Ostroh